Hallgrimson ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Hallgrimson (* 1972), US-amerikanisch-deutscher Basketballspieler und Musiker
 Markus Hallgrimson (* 1975), deutsch-US-amerikanischer Basketballspieler
 Paul Hallgrimson (1945–2020), US-amerikanischer Basketballtrainer